Morrone se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Juan J. Morrone
 Osvaldo Morrone